The Go-Between steht für:

 The Go-Between (Roman), Roman von L. P. Hartley (1953)
 The Go-Between, Originaltitel von Der Mittler, britischer Film von Joseph Losey (1971)
 The Go-Between (2015), britischer Fernsehfilm von Pete Travis 

Siehe auch:
 The Go-Betweens, australische Band